Родионовское — топоним:
 Родионовское — озеро, Антушевское сельское поселение Белозерского района Вологодской области;
 Родионовское — озеро, Шольское сельское поселение Белозерского района Вологодской области;
 Родионовское — озеро в Тюменской области.